Jejes — grupo étnico de língua jeje de Gana, Benim e Togo, também chamado euê, evé ou eué
 língua jeje — língua dos jejes, também chamada euê ou eué
 Folhas sagradas —  folhas utilizadas em cerimônias das religiões afro-brasileiras, chamadas euê orô